Нуева Галилеа има више значења:

 Нуева Галилеа (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Галилеа (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Галилеа (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Галилеа (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику